Carla Marlier (née en 1938), actrice française ;
 Marcel Marlier (1930-2011), illustrateur belge, surtout connu pour la série des livres pour enfants Martine.

Voir aussi 
 Philippe de Marlier (vers 1573-1668), peintre flamand de l'époque baroque.